Balicki ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Balicki (1912–1993), deutscher Politiker (CDU)
 Marek Balicki (* 1953), polnischer Politiker
 Stanisław Balicki (1909–1978), polnischer Theater- und Literaturkritiker sowie Theaterleiter
 Stefan Balicki (1899–1943), polnischer Schriftsteller und Satiriker

Siehe auch:
 Balyzkyj